Александр Владимирович Немировский (21 июня 1963, Новосибирск — 1 января 1986, Москва) — советский художник, поэт.

Биография 
Александр Немировский родился 21 июня 1963 г. в Новосибирске,  Академгородок.
Отец – Владимир Иванович Немировский, первый директор  Дома учёных СО РАН.
Мать – Римма Алексеевна Немировская, инженер-конструктор в ИЯФ СО РАН.
В 1980 году окончил школу № 162 в Новосибирске. В 1980 году переехал в Москву. 
Работал помощником оператора в звукоцехе на  киностудии им. М. Горького, художником по свету  ВИА «Коробейники». Принимал участие в оформлении Советского раздела Международной выставки «ИНРЫБПРОМ-85» в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1985 году поступил в Московское училище Художественно-оформительского искусства.
До конца 1985 года работал над оформлением выставки в Ленинграде. Вернувшись в Москву, сдал экзамены за пропущенное время и в ночь на 1 января 1986 умер во сне. Официальная причина смерти - острая сердечная недостаточность.

Работы 
 Книга: Александр Немировский. СТИХИ , 2002 г.
 Графика 
 Стихи разных лет 
 Публикации:

 «Новое русское слово», газета 
 «К Востоку от Солнца», альманах, 2003
 «Эхо ВнеЗемелья», сборник

Память

Статьи об А. Немировском 
 Александр Чех. Система Координат  // Новое русское слово – 2003 г.
 Галина Лаевская. Немировский Александр  // Изобразительное искусство и фотография
 Мария Кандинская. Вечная молодость Александра Немировского // Навигатор, № 27 (1147) от 13.07.18

Выставки 
 Выставка в Доме ученых СО РАН, Новосибирск, июнь - июль 2018 г.
 "Коллекция семьи Немировских" (представлены работы А. Немировского, Н.Грицюка, А.Зверева, Э.Неизвестного, Ю.Кононенко и др), Дом ученых СО РАН, Новосибирск, январь 2007 г.
 "Коллекция семьи Немировских" (представлены работы А. Немировского, Н.Грицюка, А.Зверева, Э.Неизвестного, Ю.Кононенко и др), галерея "Сибирские мастера", сентябрь - октябрь 2006 г.
 "Памяти Владимира и Александра Немировских: выставка живописи и графики из коллекции семьи Немировских", Новосибирский государственный художественный музей, июнь - июль 2006 г.
 "А.Немировский. Живопись, графика", музей НГУ, январь 2004 г.
 Выставка в НГОНБ, Новосибирская государственная областная научная библиотека, октябрь 2001 г.

Ссылки 
 Александр Немировский. Поэзия и графика